Curfew Must Not Ring Tonight – film del 1912 diretto da Hay Plumb
 Curfew Must Not Ring Tonight – film del 1923 diretto da Edward J. Collins